E.Morren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Jacques Edouard Morren
 Charles Jacques Édouard Morren